Ljeskovica est un toponyme qui peut désigner :
Ljeskovica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Drvar, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Ljeskovica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Žepče, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Voir aussi 
Leskovica